Джонатан Нолан — британський сценарист.
 Джордан Нолан — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Кевін Нолан — англійський футболіст, півзахисник клубу «Вест Гем Юнайтед».
 Крістофер Нолан — англо-американський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Норма Нолан — аргентинська модель, Міс Всесвіт 1962 року
 Оуен Нолан — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника за збірну команду Канади.
 Сідні Нолан — один з провідних художників-сюрреалістів Австралії 20-го століття.

 Нолан (округ, Техас) — округ (графство) у штаті Техас, США.
 9537 Нолан — астероїд головного поясу.

Англійські прізвища‎